Винорама има више значења:

 Винорама (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Винорама (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику